

Patronyme 
Mahieu est un patronyme notamment porté par :
 
 Albert Mahieu (1860-1926), politicien français.
 Albert Mahieu (1864-1943), homme politique français.
 Albert Mahieu (1943-2011), personnalité politique belge.
 Alfred Mahieu (1820-1899), homme politique et maire cherbourgeois.
 Charles Mahieu (1894-1964), acteur bruxellois.
 Emile Mahieu (1861-1955), peintre belge.
 Géraldine Mahieu (1993-), joueuse française de water-polo.
 Gilles Mahieu (1964-), homme politique belge.
 Jacques de Mahieu (1915-1990), professeur argentin d'origine française.
 Jean Mahieu (1874-1947), homme politique belge.
 Jean-Richard Mahieu (Francis Acharya) (1912-2002), moine trappiste belge, fondateur de Kurisumala Ashram (Inde).
 Jules Mahieu (1897-1968), prête et militant belge wallon.
 Marc Mahieu (1934-1998), politicien belge.
 Pauline Mahieu (1999-), nageuse française.
 Priscille Mahieu (197.- ), illustratrice et auteur de bande dessinée française.
 Robert Mahieu, entrepreneur français du .
 Roland Mahieu, footballeur français pendant les années 1920.
 Stéphanie Mahieu, juriste belge.
 Thomas Mahieu (c.1520-c.1590), bibliophile français de la Renaissance.

Prénom 
Mahieu est un ancien prénom du Moyen Âge notamment porté par :
 Mahieu de Gant, poète d'autrefois flamand.
 Mahieu le Juif, poète d'autrefois français.

Toponyme 
 Villiers-le-Mahieu, commune française située dans le département des Yvelines.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme